

Список композицій 
Оригінальна версія

Примітки 

Альбоми Aerosmith